George Robert (jazzmusicus) (1960), een Zwitsers jazzmusicus
 George Robert (organist) (1890-1972), een Nederlandse organist en dirigent